Лох-Ейв () — велике прісноводне озеро, що розташоване в Шотландії.
 Трой Ейв (справжнє ім'я: Роланд Коллінз) — американський репер .